Stockhausen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August von Stockhausen (1791–1861), preussisk krigsminister
 Franz Stockhausen (1839–1926), tysk pianist och dirigent 
 Julius Stockhausen (1826–1906), tysk sångare och sånglärare
 Karlheinz Stockhausen (1928–2007), tysk tonsättare 
 Margarethe Stockhausen (1803–1877), tysk sångerska
 Markus Stockhausen (född 1957), tysk trumpetare och tonsättare

Se även
 Stockhausen-Illfurth – kommun i Rheinland-Pfalz, Tyskland

Tyska efternamn